Улица Авиа́торов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Авиаторов — улица в Барнауле.
 Улица Авиаторов — улица в Красноярске.
 Улица Авиаторов — улица в Москве.
 Улица Авиаторов — улица в Новочеркасске.
 Улица Авиаторов — улица в Ярославле.

См. также 
 Авиационная улица